Титовская — деревня  в Вельском районе Архангельской области. Входит в состав Муниципального образования «Шадреньгское».

География 
Деревня расположена в южной части Архангельской области, в таёжной зоне, в пределах северной части Русской равнины, в 25 километрах на северо-запад от города Вельска по автомобильной дороге Вельск-Комсомольский, на левом берегу реки Вель притока Ваги. Ближайшие населённые пункты: на востоке посёлок Шунема, являющийся административным центром муниципального образования, на юге, на противоположном берегу реки деревня Баламутовская.
 Часовой пояс

Население

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Вельского уезда(1-го стана) Вологодской губернии под номером «2215» как «Титовское(Шунема)». Насчитывала 18 дворов, 67 жителей мужского пола и 68 женского.

В материалах оценочно-статистического исследования земель Вельского уезда упомянуто, что в 1900 году в административном отношении деревня входила в состав Шадринского сельского общества Есютинской волости. На момент переписи в селении Титовское(Шунема) находилось 34 хозяйства, в которых проживало 112 жителей мужского пола и 122 женского.

В деревне находилась часовня, построенная в 1856 году. Была приписана к приходу Шадренгской Христорождественской церкви.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Шадреньгское»